Hans Strikwerda (1952), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar
 Rein Strikwerda (1930-2006), Nederlandse orthopedisch chirurg
 Sienie Strikwerda (1921-2013), Nederlandse vredesactiviste